Сезон 2018/2019 стал для «Ювентуса» 115-м в чемпионате Италии. Клуб летом совершил резонанс: подписал Криштиану Роналду, которому в свой дебютный сезон удалось стать Футболистом года в Италии, Самым ценным игроком сезона Серии А, а также лучшим бомбардиром сезона в «Ювентусе». Это помогло выиграть чемпионат и Суперкубок Италии. А вот Лигу чемпионов, ради которой и подписали Роналду, выиграть не удалось, клуб вылетел на стадии 1/4 финала от Аякса.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:199.400.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:5.900.000

Зима 

Прибыль:8.000.000

Общие убытки:199.400.000

Общая прибыль:13.900.000

Разница:185.500.000

Соревнования

Предсезонные матчи

Товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Суперкубок Италии

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Статистика